Pitufo puede referirse a:

Los Pitufos, personajes de dibujos animados.
El pitufo, un panecillo típico de Málaga.